Кубок Италии по футболу среди женщин () — национальный кубок Италии по футболу, предназначенный для женских футбольных команд, проводимый под эгидой Итальянской федерации футбола и ежегодно организуемый женским футбольным дивизионом той же Итальянской федерации футбола.

Он зарезервирован для спортивных клубов, участвующих в национальных чемпионатах первого и второго уровня, Серии А и Серии В, последняя вступает во владение после замены А2 с 2002 по 2013 год.

Победитель бросает вызов команде чемпиона Италии в Суперкубке Италии.

Победители 

Победители Кубка Италии.

Примечания 

Италия
Женский футбол в Италии